Moneymaker (eller money maker) har flere betydninger:

Kultur 
 "Money Maker", den første single fra Ludacris's Release Therapy.
 "The Moneymaker", den første single fra Rilo Kiley's Under the Blacklight

Personer 
 Chris Moneymaker
 Kelly Moneymaker
 Heidi Moneymaker – Olympisk gymnast og motion capture-skuespiller til Eidos Interactive og Crystal Dynamics' Tomb Raider: Underworld.